Затерянный (исчезнувший) континент может означать:

Фильмы 
  — США, 1951.
  — Италия, 1955.
  — Великобритания, 1968.

Книги 
  — повесть (1900) .
  — книга (1954) Лайона Спрэга Де Кампа.
  — книга (1989) Билла Брайсона.

См. также 
 Затерянная вселенная
 Затерянный мир
 
 
 Остров-призрак
 
 Последний континент